Pelewino () ist ein russischer Ortsname:
 Pelewino (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Pelewino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Pelewino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Laukandten, 1938 bis 1946 Waldeneck, Kreis Tilsit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Pelewino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Pelewino (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen